Финал Кубка Турции по футболу 2003/2004 состоялся 5 мая 2004 года. «Трабзонспор» разгромил «Генчлербирлиги» со счётом 4:0 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2004
Турция
Матчи ФК «Трабзонспор»
Матчи ФК «Генчлербирлиги»
События 5 мая
Май 2004 года
Спорт в Турции в 2004 году
Спортивные соревнования в Стамбуле